Kamičak bezeichnet:
 Kamičak, Ort der bosnisch-herzegowinischen Gemeinde Ključ 
 Festung Kamičak, Burgruine im Nationalpark Krka, Kroatien
 Kamičak, Befestigung in der Stadt Sinj, Kroatien